Perpendikulær har flere betydninger:

 Perpendikulær (matematisk)
 Perpendikulær (skibsteknisk)